

Ciência
 Prospero - gênero botânico

Pessoas
 Próspero da Aquitânia - São Próspero da Aquitânia ou Próspero Tiro 
 Prospero Alpini - botânico e médico italiano 
 Prospero Colonna - condottiero que serviu aos Estados Pontifícios 
 Prospero Fontana - pintor italiano do final do Renascimento 
 Antônio Próspero - político brasileiro do estado de Minas Gerais 
 Próspero Catelin - arquiteto e engenheiro francês 
 Prospero Colonna (cardeal) - cardeal-sobrinho do Papa Martinho V

Localidades
 San Prospero - comuna italiana da região da Emília-Romanha 
 Pedro Próspero Lavalle - localidade do Partido de Adolfo Gonzales Chaves na Província de Buenos Aires , na Argentina

Satélites
 Prospero (satélite) - satélite irregular retrógrado de Urano
 Prospero X-3 - designação de um satélite lançado pelo Reino Unido

Desambiguação